Марк Джефферсон (; 1863 — 8 августа 1949) — главный картограф американской делегации на парижской мирной конференции в 1919 году. Президент Ассоциации американских географов с 1916 по 1940 год.

Биография 
Джефферсон получил степень бакалавра в Бостонском университете и степень магистра в Гарвардском университете. В 1883—1889 годах работал в астрономической обсерватории в Аргентине. В 1890—1901 годах был школьным учителем в Массачусетсе.

В 1901—1939 годах возглавлял кафедру географии в Michigan State Normal College (MSNC), ныне Eastern Michigan University (EMU). В эти же годы также преподавал в гарвардской летней школе. Среди его учеников — географ  и Чарльз К. Колби.

Память 
Биография Джефферсона, названная «Марк Джефферсон — географ», была написана Джофри Дж. Мартином и опубликована Eastern Michigan University Press в 1968 году.

В EMU имеется здание, названное в честь Марка Джефферсона.

Ссылки 
 
 Aurora (MSNC yearbook) 1918.
  

Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Университета Восточного Мичигана
Географы США
Награждённые медалью Каллума
Президенты Американской ассоциации географов